Rakitnica je lahko:
 Rakitnica, Ribnica, naselje v Občini Ribnica, Slovenija
 Rakitnica, Virje, naselje v Občini Virje, Hrvaška
 Rakitnica (reka), kraška reka v Sloveniji